Имбушка — название рек в России:

 Имбушка — река в Московской области, приток Вели;
 Имбушка — река в Ярославской области, приток Могзы.